«Drum» puede referirse a:
 Drum (1976), película, secuela de Mandingo.
 Drum (2004), película, sobre un periodista de Drum.
 Drum (1988), álbum de la banda Hugo Largo.
 Drum (1991), EP de Local H.